Team Jumbo-Visma is een Nederlandse vrouwenwielerploeg die vanaf 2021 deel uitmaakt van het peloton.

Rensters

Belangrijkste overwinningen

2021
Amstel Gold Race
 Marianne Vos

Gent-Wevelgem
 Marianne Vos

Ronde van Italië 
3e en 7e etappe
 Marianne Vos

 
Dameswielerploeg
Nederlandse wielerploeg